Yushu (autonome Tibetaanse prefectuur), voluit vertaald Autonome Tibetaanse Prefectuur Yushu in de provincie Qinghai in China
Yushu (arrondissement), een arrondissement in de Autonome Tibetaanse Prefectuur Yushu 
Yushu (plaats), een plaats in de Chinese provincie Jilin
Yushu (gemeente), een gemeente in het arrondissement Hui in de stadsprefectuur Longnan in de Chinese provincie Gansu